Le titre de cardinal de Bourbon peut désigner plusieurs membres ecclésiastiques de la maison capétienne de Bourbon qui ont reçu la dignité de cardinal :
 Charles II de Bourbon, archevêque de Lyon (1433-1488)
 Louis de Bourbon-Vendôme (1493-1557), cardinal en 1517, conseiller du roi François Ier, évêque de Laon (1510-1552), archevêque de Sens (1535-1557) 
 Charles  de Bourbon, archevêque de Rouen (1523-1590)
 Charles II de Bourbon, archevêque de Rouen, aussi appelé cardinal de Vendôme (1562-1594)
 Louis Antoine de Bourbon, cardinal espagnol (1727-1785)
 Louis Marie de Bourbon, cardinal espagnol (1777-1823), fils du précédent

Bourbon
Cardinal espagnol
Maison capétienne de Bourbon